Eroe per forza (The Gladiator) – film del 1938 di Edward Sedgwick
Eroe per forza (Killing Streets) o Killing Streets – Eroe per forza – film del 1991 diretto da Stephen Cornwell
Eroe per forza – episodio della serie tv Dawson's Creek (seconda stagione)